Ibiza (Amnesia), lied van Amnesia uit 1988
 Ibiza (Barry & Eileen), lied van Barry & Eileen uit 1980
 Ibiza (eiland), een der eilanden van de Balearen bij Spanje
 Ibiza (metrostation) van de metro van Madrid
 Ibiza (Samantha), lied van Samantha uit 1974
 Ibiza (Bilal Wahib), lied van Bilal Wahib uit 2021
 Ibiza-stad, een stad op het eiland Ibiza
 SEAT Ibiza, een automodel van het Spaanse merk Seat